Rimaggio ima više značenja:
 Rimaggio, Arezzo
 Rimaggio, Firenze